Filippo Spinelli is de naam van enkele Italiaanse geestelijken van het adellijke huis Spinelli.

Filippo Spinelli (1566-1616), Italiaans kardinaal
Filippo Spinelli (1703-1761), Italiaans bisschop